Ре́ндалл () — патронімічне прізвище англійського походження від староанглійського імені Рендолф () або давньоскандинавського Randólfr (від rönd — «окаймлення щита» і úlfr — «вовк»).

Відомі носії:
  (;  1936) — американський кіноактор, відомий під псевдонімом Джек Тейлор.
 Джон Рендалл (; 1905—1984) — англійський фізик та біофізик.
 Кіккан Рендалл (;  1982) — американська лижниця, чемпіонка світу (2013), переможниця етапів Кубка світу.
 Кімбл Рендалл (;  1954) — австралійський режисер і музикант-гітарист.
 Ліза Рендалл (;  1962) — американська фізик-теоретик.
  (;  1989) — англійський футболіст, півзахисник.
 Рон Рендалл (;  1956) — американський художник коміксів.
  (, уроджений — ; 1920—2004) — американський актор, комік, продюсер та режисер.

Примітки 

Патронімічні прізвища